Хоккейный Евротур 2006/2007 состоял из 4 турниров. Команды, занявшие 1 и 2 места, играли 2 финальных матча за первое место, а занявшие 3 и 4 места — 2 матча за третье место.

Общая таблица

Кубок «Ческа Пойиштёвна» 
Вячеслав Быков с победы дебютировал на посту главного тренера сборной России. В вынесенном матче в Линчёпинге российская команда обыграла олимпийских чемпионов хоккеистов Швеции. В основное время матча была зафиксирована ничья 3:3, а в серии буллитов точнее были россияне. Главным героем поединка стал капитан казанского «Ак Барса» Алексей Морозов, оформивший дубль. Сборная Чехии обыграла команду Финляндии также по буллитам. Основное время поединка и овертайм закончились вничью со счетом 1:1. Таким образом, после первого дня россияне и чехи с 2 очками возглавляли турнирную таблицу первого турнира Евротура-2006/07. Команды Швеции и Финляндии расположились на втором месте, имея в своем активе один балл.

Во 2-м туре сборная России одержала волевую победу над командой Финляндии — 4:3. На протяжении почти всей встречи российская команда проигрывала, и сумела добиться победы лишь под занавес встречи. На 55-й минуте Тюрин сравнял счёт, а всего через 30 секунд победную шайбу забросил Антон Бут с передачи Алексея Морозова. Сборная Швеции выиграла у команды Чехии со счетом 4:2. В первом периоде заброшенных зрители не увидели, зато последующие два шведские хоккеисты выиграли с одинаковым счетом 2:1. Последнюю, четвертую, шайбу швед Мартенссон забросил уже в пустые ворота. После второго тура сборная России продолжала лидировать с пятью очками, Швеция вышла на второе место с четырьмя, чехи расположились на третьем место с двумя очками, а сборная Финляндии замыкала четвёрку с одним набранным очком.

В третьем заключительном матче первого этапа Евротура сборная России обыграла сборную Чехии со счетом 4:3 и стала победителем «Кубка Ческе Пойиштёвны», завоевав первый трофей под руководством Вячеслава Быкова. Россияне к началу заключительного периода вели со счетом 3:1: на шайбы Александра Попова, Дениса Тюрина и Алексея Симакова соперники ответили лишь одним точным броском. В заключительном отрезке матча хозяева турнира дважды поразили ворота Александра Еременко. Но, благодаря шайбе, заброшенной Виталием Прошкиным на 53-й минуте игры, чешским хоккеистам так и не удалось сравнять счет. Сборная Швеции проиграла команде Финляндии со счетом 2:3, благодаря заброшенной шайбе Бэкстрёма в третьем периоде.

В трех матчах команда Вячеслава Быкова добилась трех побед и набрала 8 очков. Второе место на турнире заняла сборной Финляндии, третье — команда Швеции: у этих сборных по 4 очка. Сборная Чехии с 2 набранными очками осталась на последнем месте. На турнире «Ческе Пойиштёвны» россияне побеждали лишь раз — в 2002 году.

Итоги 
 Лучший вратарь — Синухе Уаллинхеймо (Финляндия)
 Лучший защитник — Радек Гамр (Чехия)
 Лучший нападающий — Антон Курьянов (Россия)
 Лучший бомбардир — Алексей Морозов (Россия)
 Самый ценный игрок — Алексей Морозов 5 (3+2) очков

Кубок Карьяла 
Состав сборной России на втором по счёту турнире Евротура в Финляндии был объявлен 30 октября. Вячеслав Быков назвал имена 25 хоккеистов, из них 2 вратаря, 10 защитников и 13 форвардов. Наибольшее представительство получил ярославский «Локомотив» (4 игрока). Капитаном сборной был назначен защитник магнитогорского «Металлурга» Евгений Варламов. Традиционно один из матчей Кубка «Карьяла» вынесен за пределы Финляндии. На этот раз им стала игра Чехия — Швеция, которая состоялась 9 ноября в Праге.

В стартовом матче хозяева турнира играли со сборной России. Предыдущие 10 матчей с финнами на «Карьяла Кап» заканчивалась для россиян 10 поражениями, а Финляндия девять раз побеждала на своём турнире. Между тем, на официальном сайте финской федерации хоккея были опубликованы неверные данные о тренерской бригаде сборной России, которые называли Крикунова главным тренером, а Михайлова и Юрзинова его помощниками.

В первом периоде матча против Финляндии, российским хоккеистам удалось забросить две шайбы — отличились Андрей Кутейкин и Иван Непряев. Однако между этими голами, на 7-й минуте, Артюхин принял на колено Яри Виукхолу и финского центрфорварда увели с площадки под руки. Арбитры наказали игрока матч-штрафом, а разбор инцидента состоялся на специальном заседании, в результате которого игрока дисквалифицировали на две игры. Второй период хозяева льда провели гораздо активнее, и в итоге сумели сравнять счёт. Голы на счету Янне Нискала и Эса Пирнес. Но в третьем периоде Пётр Счастливый, броском с неудобной руки, забросил третью и победную шайбу. В другом матче сборная Чехии переиграла Швецию со счётом 5:4. Таким образом, российская сборная увеличила отрыв в общем зачете Евротура. Россия набрала своё 11 очко, а у занимавшей второе место команды Чехии было только 5 очков. У сборных Финляндии и Швеции — по 4 очка.

Итоги 
 Лучший вратарь — Синухе Валлинхеймо (Финляндия)
 Лучший защитник — Магнус Юханссон (Швеция)
 Лучший нападающий — Пётр Счастливый (Россия)
 Лучший бомбардир — Пётр Счастливый (Россия) 4 (4+0) очка.

Кубок Первого канала

Итоги 
 Лучший вратарь — Василий Кошечкин (Россия)
 Лучший защитник — Юхан Окерман (Швеция)
 Лучший нападающий — Янне Песонен (Финляндия)
 Лучший бомбардир — Ян Марек (Чехия) — 4 (3+1)
 Лучший игрок — Пётр Счастливый (Россия)

LG Hockey Games

Итоги 
 Лучший бомбардир — Бремберг, Давидссон (оба — Швеция) — 4 (1+3)
 Лучший вратарь — Марек Пинц (Чехия)
 Лучший защитник — Кенни Юнссон (Швеция)
 Лучший нападающий — Фредрик Бремберг (Швеция)

Матчи за 3 место

Финал

Итоги Евротура 2006/2007 

 Счастливый — лучший снайпер (8 голов)

Игроки Шведской сборной, выигравшие Евротур 2006/2007 
 Даниэль Хенрикссон
 Ян Сандстрём
 Пер Холльберг
 Антон Строльман
 Кенни Йенссон
 Даниэль Фернхольм
 Дик Тёрнстрём
 Юхан Окерман
 Тобиас Энстрём
 Александр Стин
 Никлас Бэкстрём
 Фредрик Эмвалль
 Тони Мортенссон
 Йерген Йенссон
 Мартин Тёрнберг
 Фредрик Варг
 Рикард Валлин
 Юнатан Хэдстрём
 Патрик Хёрнквист
 Юхан Давидссон
 Фредрик Бремберг

Примечания

Ссылки 
 Кубок «Ческа Пойиштовна»
 Кубок «Карьяла»
 Кубок «Росно»

Хоккейный Евротур
2006 год в хоккее
2007 год в хоккее